MRL steht für:
 Maschinenraumloser Aufzug, siehe Aufzugsanlage #Hydraulikaufzug
 Maschinenrichtlinie der EU, siehe Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
 Media Resource Locator in Mediaplayern
 Minutenreserveleistung in der Energietechnik, siehe Regelleistung (Stromnetz) #Tertiärregelung (Minutenreserve)

mrl steht für:
 Mortlockesische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Mortlock Islands, Karolinen

Abkürzung